Sabun steht für:

 Sabun River, Fluss in Jugra (Russland)
 Sabun (Somalia), Gemeinde in Somalia
 Sabun (Brunei), Kampong (Dorf) im Bezirk Brunei-Muara von Brunei
 Sabun (Boking), ein Dorf im indonesischen Distrikt Boking in Westtimor
 Abd al-Karim Sabun, († 1815), Sultan von Wadai